«Тёмные небеса» () — американский фантастический телесериал. Пилотная двухчасовая серия была впервые показана телеканалом NBC 21 сентября 1996 года. После этого в течение 1996—1997 годов в эфир вышли 18 серий первого сезона, после чего съемки сериала были прекращены.

Сюжет 
Действие происходит в 60-х годах XX века. Молодой помощник конгрессмена Джон Лонгард случайно узнает правду о том, что в 1947 году в Розуэлле правительство США вступило в контакт с пришельцами, которые сообщили, что собираются захватить нашу планету. Космический корабль пришельцев был сбит, а вся информация строго засекречена. Для борьбы с инопланетной угрозой был создан секретный проект «Маджестик-12», получивший огромные полномочия. Джон и его девушка Ким Сайерз пытаются предать огласке эту информацию.

По причине прекращения съемок сериал остался неоконченным, и финал сюжета остаётся неизвестным.

Исторические личности и события в сериале 
В сюжет сериала включен ряд исторических событий (инцидент в Розуэлле, убийство Джона Кеннеди, война во Вьетнаме и др.) и исторических личностей (Роберт Кеннеди, Ли Харви Освальд, музыканты группы Битлз, Мэрилин Монро и др.). В большинстве эпизодов присутствуют вставки из кадров кинохроники.

В ролях 
 Эрик Клоуз (Eric Close) — Джон Лонгард (John Loengard)
 Меган Уорд (Megan Ward) — Кимберли Сайерз (Kimberly Sayers)
 Джеймс Томас Патрик Уолш (J.T. Walsh) — Капитан Фрэнк Бэк (Capt. Frank Bach)
 Конор О'Фаррел (Conor O’Farrell) — Фил Албано (Phil Albano)
 Тим Келлехер (Tim Kelleher) — Джим Стил (Jim Steele)
 Джери Райан (Jeri Ryan) — Джульет Стюарт (Juliet Stewart)
 Чарли Лэнг (Charley Lang) — Доктор Хэллиган (Dr. Halligan)
 Джеймс Келли (James F. Kelly) — Роберт Кеннеди (Robert Kennedy)

Список эпизодов

Ссылки 
 Краткое описание эпизодов 

Программы телеканала NBC
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 1996 году
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1997 году